Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

501–600. • 601–700. • 701–800. • 801–900. • 901–1000.

Kapcsolódó szócikkek 

A teljes lista túl hosszú lenne az egy lapon történő megjelenítésre, az alábbi részekre van szétbontva:

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája